Santa Maria nebo Santa María znamená Svatá Marie v některých románských jazycích a může označovat:

 Svatá Marie – Panna Maria, matka Ježíše Krista, nebo další světice

stavby
 kostel Santa Maria – více kostelů zasvěcených Panně Marii
 klášter Santa María de Ripoll, Katalánsko

geografické názvy
 Santa Maria de Belém – čtvrť v Lisabonu
 Santa Maria (město) – více měst
Santa Maria (Chile) – město v Chile
Santa Maria (Kalifornie) – město v Kalifornii
 Santa María (Kostarika) – město v Kostarice
 Santa María (Panama) – město v Panamě
 Santa Maria (ostrov) – více ostrovů
 Santa María (sopka) – více sopek
 Kanton Santa-Maria-Siché na Korsice

ostatní
 Santa María (karaka) – loď, na které se plavil Kryštof Kolumbus při své první cestě přes Atlantský oceán
 Collegio Teutonico di Santa Maria dell’Anima v Římě
 Souvrství Santa Maria - geologická formace v Brazílii